Ábrányi Kornél (1822–1903) zeneszerző, zeneakadémiai tanár, lapszerkesztő, író
 Ábrányi Kornél (1849–1913) író, költő, országgyűlési képviselő, műfordító, lapszerkesztő, újságíró
 Ábrányi Kornél (1878–1923) költő, újságíró